La Prva savezna liga SFRJ 1983-1984, conosciuta semplicemente come Prva liga 1983-1984, fu la 55ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 38ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo quindicesimo titolo. È stata l'unica edizione in cui sono state rappresentate tutte le 6 repubbliche (Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia) e le 2 province autonome (Voivodina e Kosovo).

Nel ranking UEFA 1983-84 la Prva liga si piazzò al 9º posto (8º nel quinquennale 1979-1984).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1984-1985
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1984-1985
      Qualificate alla Coppa UEFA 1984-1985
      Retrocesse in Druga Liga 1984-1985

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1984-1985 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1984-1985 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1984 : nessuna.

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: sportsport.ba

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Tomislav Ivković (34 presenze)
Marko Elsner (32)
Miloš Šestić (29)
Boško Ǵurovski (23)
Miroslav Šugar (22)
Milan Jovin (21)
Đorđe Milovanović (21)
Mitar Mrkela (20)
Milko Ǵurovski (27)
Jovica Nikolić (22)
Zoran Banković (19)
Allenatore: Gojko Zec

Riserve
Ivan Jurišić (19), Dragan Miletović (17), Milan Janković (16), Ljubiša Stojanović (15), Ranko Đorđić (14), Rajko Janjanin (14), Goran Milojević (14), Žarko Đurović (13), Nedeljko Milosavljević (12), Dragić Komadina (9), Miodrag Krivokapić (4), Cvijetin Blagojević (3), Zlatko Krmpotić (2), Radoslav Žugić (1), Radomir Savić (1), Slavko Radovanović (1) 
Fonti: sportsport.ba, worldfootball.net e crvenazvezdafk.com

Affluenza

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1983-1984
Kup Maršala Tita 1983-1984

Collegamenti esterni 
  Statistiche stagione 1983-84 su historical-lineups.com
  Stagione 1983-1984 su eu-football.info
  Stagione 1983-1984 su HRnogomet
  Stagione 1983-1984 su sportsport.ba
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1983-1984 su RSSSF

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1984
Campionato jugoslavo di calcio